Asa je rijeka u Venezueli, najveća pritoka rijeke Paragua. Pripada porječju rijeke Orinoco.

Izvori

Rand McNally, The New International Atlas, 1993.

Rijeke u Venezueli
Porječje Orinoca